Anthelephila — род жуков трибы Formicomini из семейства быстрянок (Anthicidae, Anthicinae).

Распространение 
Старый Свет. Наибольшее количество видов рода Anthelephila сосредоточено в тропических регионах Африки и Юго-Восточной Азии, но некоторые виды также встречаются в более северных частях Евразии.
В Европе 8 видов: Anthelephila caeruleipennis, A. canaliculata, A. hauseri, A. hispanica, A. ionica, A. latro, A. ninus, A. pedestris.

Описание 
Мирмекоморфные жуки-блестянки. Виды рода Anthelephila практически идеально имитируют внешний вид муравьев: у них заметно узкая шея, переднеспинка шире спереди и уже сзади, усики длинные и тонкие. Самцы обычно меньше самок. Питаются органическими остатками, мелкими беспозвоночными и грибами. Только у нескольких видов были зарегистрированы мирмекофильные взаимодействия; для большинства видов мирмекоморфизм — это только форма бейтсовской мимикрии, которая гарантирует защиту от потенциальных хищников.

Классификация 
Около 500 видов. До 2013 года отдельно рассматривались несколько родов в узком таксономическом объёме: Anthelephila (40), Formicosoma (350) и другие.

Дополнение 

 A. abditus (Kejval, 2000)
 A. alfierii (Pic, 1924)
 A. ancoriferra Telnov, 2003
 A. anderssoni (Bonadona, 1988)
 A. angolensis (Pic, 1931)
 A. anireinii (Pic, 1933)
 A. arunvallis (Kejval, 2000)
 A. backlundi (van Hille, 1989)
 A. barombiensis (van Hille, 1978)
 A. bechynei (van Hille, 1978)
 A. bejceki Kejval, 2002
 A. besucheti (Bonadona, 1989)
 A. bhutanensis (Pic, 1913)
 A. bidentatus (Uhmann, 1983)
 A. bifurcatus (Kejval, 2000)
 A. bimaculatipennis (Pic, 1939)
 A. biroensis (Pic, 1956)
 A. bonadonai (Kejval, 2000)
 A. boviei (Pic, 1947)
 A. braminus (Bonadona, 1964)
 A. brevenotatus (Pic, 1934)
 A. bukharensis (Kejval, 2000)
 A. burckhardti Telnov, 2003
 A. burgeoni (Pic, 1952)
 A. burmanus (Kejval, 2000)
 A. caeruleipennis LaFerté-Senéctère, 1847
 A. canaliculata LaFerté-Senéctère, 1849
 A. cantabubei (Bonadona, 1959)
 A. cavicollis Kejval, 2002
 A. celer (Kejval, 1999)
 A. cineracea Kejval, 2006
 A. cochleola Kejval, 2002
 A. coiffaitianus (Bonadona, 1984)
 A. condamini (Bonadona, 1969)
 A. congoanus (Uhmann, 1981)
 A. coniceps (Pic, 1914)
 A. cyaneus (Hope, 1833)
 A. cyanochrous (Nomura, 1962)
 A. danielssoni (van Hille, 1989)
 A. decellei (Bonadona, 1969)
 A. degener Kejval, 2006
 A. discolor (Kejval, 1999)
 A. doctus (Bonadona, 1981)
 A. fossicollis Kejval, 2002
 A. foutensis (van Hille, 1978)
 A. gandaki (Kejval, 2000)
 A. gardneri (Heberdey, 1934)
 A. gladia Telnov, 2003
 A. gladiatrix Kejval, 2002
 A. gorkha (Kejval, 2000)
 A. grabowskyanus (Kejval, 1999)
 A. hauseri Pic, 1897
 A. helferi (Kejval, 1999)
 A. hispanica Motschulsky, 1849
 A. horaki Kejval, 2006
 A. humeralis (Macleay, 1872)
 A. impexus (Bonadona, 1981)
 A. ionica LaFerté-Senéctère, 1849
 A. jaccoudi (Bonadona, 1989)
 A. jelineki (Kejval, 2000)
 A. kanheri Kejval, 2002
 A. kippenbergi (Uhmann, 1978)
 A. klapperichi (Uhmann, 1988)
 A. kumbaensis (van Hille, 1978)
 A. lamottei (Pic, 1958)
 A. laosensis (Kejval, 1999)
 A. latro LaFerté-Senéctère, 1849
 A. limaria Kejval, 2006
 A. lindbergi (Bonadona, 1960)
 A. linnavuorii (van Hille, 1977)
 A. lombokianus (Pic, 1913)
 A. longidentatus (Uhmann, 1995)
 A. macilentus (Bonadona, 1962)
 A. maigudensis (van Hille, 1977)
 A. malaccanus (Pic, 1939)
 A. mediospinis (van Hille, 1978)
 A. medleri (Bonadona, 1984)
 A. menieri (Bonadona, 1984)
 A. mirabilis (Telnov, 1997)
 A. multiformis Kejval, 2002
 A. mulleri (Pic, 1954)
 A. nageli (Uhmann, 1990)
 A. nepalensis (Kejval, 2000)
 A. nigrorufa Kejval, 2002
 A. ninus LaFerté-Senéctère, 1849
 A. nothus (Bonadona, 1969)
 A. opiatus (Kejval, 1999)
 A. panelii (van Hille, 1977)
 A. pedestris (Rossi, 1790)
 A. penitus (Bonadona, 1979)
 A. peri (van Hille, 1985)
 A. persicus (Kejval, 2000)
 A. peterseni (Bonadona, 1981)
 A. philippinenis (Pic, 1914)
 A. picta Kejval, 2002
 A. pokharensis (Kejval, 2000)
 A. probsti (Kejval, 2000)
 A. propensus (Bonadona, 1984)
 A. pseudocorruscus (Kejval, 2000)
 A. pygmaea Telnov, 2003
 A. quadriguttatus (Philippi, 1864)
 A. raja Telnov, 2003
 A. renisus (Bonadona, 1981)
 A. roseleri (Pic, 1908)
 A. rouyeri (Pic, 1914)
 A. royi (Bonadona, 1969)
 A. rubidus (Reitter, 1878)
 A. schuelei (Uhmann, 1994)
 A. schuhi (Uhmann, 1994)
 A. siamensis Kejval, 2002
 A. similis (Krekich-Strassoldo, 1925)
 A. sinica Kejval, 2002
 A. solita Kejval, 2006
 A. songhoanus (Kejval, 1999)
 A. soror Kejval, 2002
 A. subfasciatus (Pic, 1923)
 A. sulcicollis (Pic, 1907)
 A. topali (Uhmann, 1983)
 A. toxopei (Krekich-Strassoldo, 1929)
 A. travancorensis (Pic, 1913)
 A. uhligi (Uhmann, 1995)
 A. uhmanni (Kejval, 2000)
 A. verutiventris (Bonadona, 1981)
 A. vethi (Pic, 1913)
 A. villiersi (Bonadona, 1969)
 A. volkonskyi (Pic, 1942)

Примечания

Литература 
 Kejval Z. 2002. New species, synonymy and records of Anthelephila (Coleoptera: Anthicidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 243—278.
 Kejval Z. 2005. The Australian species of Anthelephila (Coleoptera: Anthicidae). Entomological problems 2005; 35(2): 89—107.
 Kejval Z. 2006: Studies of the genus Anthelephila Hope (Coleoptera: Anthicidae) 9. Descriptions of five new species from the Oriental region. Entomologica Basiliensia et Collectionis Frey 28: 175—191.
 Kejval Z. 2010. Studies on the genus Anthelephila (Coleoptera: Anthicidae). 11. New species and records from India, Sri Lanka, Nepal and Oman (PDF) Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 2010; 50: 189—234.
 Kejval, Zbyněk. 2017. Studies of the genus Anthelephila Hope (Coleoptera: Anthicidae) 14. Twenty-four new species from Asia and new records of A. fossicollis Kejval. Zootaxa 4306 (1), pp. 1—52.
 Kejval, Zbyněk. 2019. Studies of the genus Anthelephila Hope (Coleoptera: Anthicidae). Part 19. New species from Indonesia and Malaysia. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 2019; 59 (1): 171—184. https://www.biotaxa.org/AEMNP/article/view/52364
 Kejval, Zbyněk. 2019. Studies of the genus Anthelephila Hope (Coleoptera: Anthicidae) 20. A. caeruleipennis species-group. Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae 2019; 104 (2): 147—168. PDF
Быстрянки
Роды жесткокрылых